Ха́гер () — фамилия. Известные носители:

 Хагер, Джейк (род. 1982) — американский рестлер и боец MMA.
 Хагер, Дагмар Режин (более известна как Дагмар Лассандер; род. 1943) — немецкая актриса.
 Хагер, Кристен (род. 1984) — канадская актриса.
 Хагер, Курт (1912—1998) — немецкий коммунист, государственный деятель ГДР.
 Хагер, Леопольд (род. 1935) — австрийский дирижёр.
 Хагер, Стивен (род. 1951) — писатель, журналист, кинематографист, контркультурный активист.

 Хагер-Малецкая, Божена (1921—2016) — польская врач, профессор, депутат Сейма.